Styblo bzw. Stýblo ist der Familienname folgender Personen:

 Bedřich Stýblo (1817–1891), tschechischer Buchdrucker und Verleger
 Ludek Styblo (* 1979), österreichischer Eishockeytorwart
 Karel Styblo (1921–1998), niederländischer Mediziner
 Maximilian Bedřich Stýblo (1892–1972), tschechischer Schauspieler und Schriftsteller